Olaszország
Buttigliera Alta, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Buttigliera d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében